Gaoual (prefectuur), een prefectuur in Guinee
 Gaoual (plaats), hoofdstad van bovengenoemde prefectuur